Вымпел может означать:
 Вы́мпел () — узкий длинный флаг, раздвоенный на конце.

Топонимы 
 Вымпел — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.

Организации 
 «Вымпел» — группа специального назначения ФСБ России.
 ГосМКБ «Вымпел» — конструкторское бюро, разработка авиационного вооружения.
 «Вымпел» — конструкторское бюро, проектирование речных и морских судов.
 «Вымпел» — объединение предприятий в области ракетно-космической обороны.
 Московский машиностроительный завод «Вымпел» - предприятие по производству наземного оборудования для ракетно-космической отрасли
 «Вымпел» — судостроительный завод в Рыбинске.
 «Вымпел» — радиолокационная станция.

Спортивные клубы 
 «Вымпел» — российский футбольный клуб из Королёва (Московская область).
 «Вымпел» — футбольный клуб из Рыбинска (под этим названием выступал в 1992—1996 годах).
 «Вымпел»  — клуб по хоккею с мячом из Королёва (Московская область).

См. также 
 «Вымпел-Коммуникации» — оператор сотовой связи «Билайн».
 Классификация кораблей по номеру вымпела